Bälinge est le nom de deux localités suédoises :
 Bälinge dans la commune d'Uppsala.
 Bälinge dans la commune de Luleå.

Voir aussi 
 Balinge, village de la commune de Midden-Drenthe, aux Pays-Bas